Виногра́довский райо́н:
 Виноградовский район — административная единица в Архангельской области России
 Виноградовский район — упразднённый в 2020 году район в Закарпатской области Украины
 Виноградовский район — административная единица в Московской области РСФСР, существовавшая в 1929—1957 годах